Stai lontana da me – brano musicale di Adriano Celentano del 1962
Stai lontana da me – album antologico del 2018 di Adriano Celentano
Stai lontana da me – film di Alessio Maria Federici del 2013